Reimerswaal (gemeente)
Reimerswaal (historische stad)